Scheinopfer bezeichnet:

 beim Schach ein Opfer, bei dem das geopferte Material zurückgewonnen werden kann, siehe Opfer (Schach)
 in der Rechtspsychologie eine Person, die sich vorsätzlich oder aufgrund von Erinnerungsverfälschung als Opfer einer Straftat ausgibt, siehe Scheinopfer (Psychologie)